Impianto è una struttura artificiale fissa, costruita per scopi tecnici complessi.

Edifici 
Impianto sportivo è un edificio atto ad ospitare eventi sportivi

Ingegneria 
Impianto industriale è uno stabilimento di produzione
Impianto meccanico è un impianto con parti mobili
Impianto elettrico tratta l'energia elettrica
Impianto nucleare è uno stabilimento di produzione di energia o di ricerca nucleare
Impianto chimico è un impianto per la produzione di sostanze chimiche

Medicina 
Impianto dentale è un dispositivo medico di tipo chirurgico utilizzato per riabilitare la perdita o la mancanza congenita di uno o più denti.
Impianto sottocutaneo è inserito sotto pelle

Televisione 
Impianto (Urgo), episodio della terza stagione di Stargate SG-1